Prenestino-Labicano – quartiere di Roma, indicato con Q. VII
Prenestino-Centocelle – quartiere di Roma, indicato con Q. XIX